Rilax (ri:laks), på finska Riilahti, kan syfta på:

 Rilax – ett fartyg, se Riilahti (fartyg)
 Rilax, Kyrkslätts kommun – en by i Kyrkslätts kommun, Nyland
 Rilax, Raseborgs stad – en gård i Bromarv i Raseborgs stad, Nyland, finska Riilahti 
Sjöslaget vid Rilax 1714 stod vid Rilax, Raseborgs stad